Levitinia är ett släkte av tvåvingar. Levitinia ingår i familjen knott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knott
Levitinia